Monze (Aude)
 Monze (Zâmbia)